Schöneck (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Schöneck/Vogtl., een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Skarszewy (Duits: Schöneck), een stad in het Poolse woiwodschap Pommeren

Zie ook 
 Schœneck, een gemeente in het Franse departement Moselle